Die purpurnen Flüsse bezeichnet:

 Die purpurnen Flüsse (Roman), Roman von Jean-Christophe Grangé (1997)
 Die purpurnen Flüsse (Film), Thriller von Mathieu Kassovitz (2000)
 Die purpurnen Flüsse 2 – Die Engel der Apokalypse, die Fortsetzung des Films Die purpurnen Flüsse von Olivier Dahan (2004)
 Die purpurnen Flüsse (Fernsehserie) (2018)